Василий Баженов:
 Баженов, Василий Александрович (1919—1987) — слесарь-инструментальщик, Герой Социалистического Труда.
 Баженов, Василий Иванович (1738—1799) — архитектор, художник, теоретик архитектуры и педагог.
 Баженов, Василий Яковлевич (1787—1831) — профессор истории в Казанском университете.